286e Beveiligingsdivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 286e Infanteriedivisie (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid